Hughie Gallacher – calciatore scozzese
 Kevin Gallacher – ex calciatore scozzese
 Patsy Gallacher – calciatore irlandese